Aleksander (Friedrich Wilhelm) Duncker (1813–1897) – niemiecki wydawca
 Franz Duncker (1822–1888) – niemiecki polityk, brat Maximiliana
 Maximilian (Wolfgang) Duncker (1811–1886) – niemiecki historyk i polityk